Недакуси је насеље у општини Бијело Поље у Црној Гори. Према попису из 2003. било је 2308 становника (према попису из 1991. било је 2409 становника).

Овде се налази Железничка станица Бијело Поље.

Демографија 
У насељу Недакуси живи 1669 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 32,1 година (31,7 код мушкараца и 32,4 код жена). У насељу има 588 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,93.

Становништво у овом насељу веома је хетерогено.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Општина Бијело Поље
Насељена места у Црној Гори
Википројект географија/Насеља у Црној Гори